NAC-stadion (Beatrixstraat): een voormalig Nederlands voetbalstadion waar de voetbalclub NAC tussen 1940 en 1996 speelde.
 Rat Verlegh Stadion: een Nederlands voetbalstadion waar NAC Breda sinds 1996 speelt.